Смоляное — название населённых пунктов:

Россия 
 Смоляное — село в Ромненском районе Амурской области.

Украина 
 Смоляное — село, Овручский район, Житомирская область.
 Смоляное — село, Запорожский район, Запорожская область.